Appenninia – altro nome della penisola italiana
Appenninia – frazione del comune italiano di Villa Minozzo
Appenninia – località del comune italiano di Villalago